Wastelands (computerspel), vechtspel uit 1989 voor de Commodore 64.
 Wastelands (Linkin Park), single uit 2014 van rockband Linkin Park.